Mohreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Moḩarā, ort, Hamadan, 
 Mohreh (ort i Iran), Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar